Ната́лья Вале́рьевна Попо́ва:
 Попова, Наталья Валерьевна (род. 1976) — белорусская шахматистка.
 Попова, Наталья Валерьевна (род. 1981) — общественный омбудсмен по защите высокотехнологичных компаний в России.